Jep Maso (1921-1977), joueur, entraîneur et arbitre français de rugby à XIII.
 Jo Maso (1944-), joueur de rugby à XIII et XV devenu manageur de l'équipe de France de rugby à XV ;